Батюшин — фамилия; имеет женскую форму Батюшина.
 Батюшин, Николай Степанович (1874—1957) — руководитель органов военной разведки и контрразведки в Русской армии, педагог, генерал-майор.
 Батюшин, Юрий Валентинович (род. 1992) — украинский футболист, полузащитник.